PoR.no — четвёртый студийный альбом группы Deadушки, вышедший в 2001 году, второй альбом, записанный не в соавторстве с известными рок-исполнителями.

Об альбоме

Название альбома

Пресса об альбоме 
«Ощущения принуждения раздражает и возбуждает одновременно. Что, если задуматься, объяснимо: в основе любого порно всегда лежит насилие. В данном случае, насилие над слушателем — прямой путь к оргазму. И не беда, что называется он — „плюшевый ад“…» — Дед ЗВУКАРЬ, Звуки. Ру.

Список композиций

Участники записи 
 Алексей Рахов — гитара, клавишные, саксофон, программирование.
 Виктор Сологуб — гитара, клавишные, программирование, вокал.
 Александр Докшин — звукорежиссура
 Кирилл Алексеев — бэк-вокал.
 Андрей Орлов — ударные, программирование.

Примечания

Ссылки 
 
 
 PoRno на сайте SoundUnwound
 PoRno на сайте Звуки.ру

Альбомы группы «Deadушки»
Альбомы России
Альбомы электронной музыки
Альбомы альтернативного рока